

Persone 
 Arrigo Tassinari (1889-1988) – flautista italiano
 Elisabetta Tassinari (1994) – cestista italiana
 Ennio Tassinari (1921-2013) – agente segreto e partigiano italiano
 Federico Tassinari (1977) – ex cestista italiano con cittadinanza sammarinese
 Fiorenzo Tassinari (1961) – sassofonista e compositore italiano
 Giuseppe Tassinari (1891-1944) – accademico e politico italiano
 Luigi Tassinari (1929-2014) – politico italiano
 Oriano Tassinari Clò (1936-1995) – insegnante, storico e giornalista italiano
 Paolo Tassinari (1829-1909) – chimico italiano
 Pia Tassinari (1903-1995) – soprano e mezzosoprano italiano
 Rosaria Tassinari (1967) – politica italiana
 Simonetta Tassinari (1956) – scrittrice italiana
 Stefano Tassinari (1955-2012) – scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano

Famiglia
 Tassinari – Famiglia nobile di Rocca San Casciano

Altro 
 Tassinari Bilance – industria italiana specializzata nella produzione di sistemi di pesatura